Die Liste der Spieler des SV Meppen führt alle Fußballspieler auf, die zwischen 1987 und 1998 mindestens ein Meisterschaftsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga für den SV Meppen absolviert haben. Rekordspieler und Rekordtorschütze dieser Zeit ist Robert Thoben, der 361 Spiele bestritt und dabei 61 Tore erzielte. Mit 130 Spielen ist Manfred Kubik der am häufigsten eingesetzte Torwart. Insgesamt erhält die Liste die Namen von 75 Spielern.

Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Legende 
 Spieler: Nennt den Namen des Spielers.
 Nationalität: Nennt die damalige Nationalität des jeweiligen Spielers.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für den SV Meppen absolviert hat.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für den SV Meppen erzielt hat.

Spielerliste

Weblinks 
 Kader des SV Meppen bei fussballdaten.de
 Rekordspieler bei Transfermarkt.de

!
Meppen Sv
Fussballspieler Meppen Sv